Osoby o tym nazwisku:
 Dionizy Pietrusiński – rzymskokatolick duchowny 
 Jan Pietrusiński – polski tkacz, działacz ruchu robotniczego
 Józef Pietrusiński – polski działacz polityczny, poseł na Sejm
 Ludwik Pietrusiński – polski prawnik, pisarz i publicysta
 Stefan Pietrusiński – polski działacz konspiracji